

Міллтаун — місто, штат Індіана
 Міллтаун — місто, штат Нью-Джерсі
 Міллтаун — місто, штат Вісконсин
 Міллтаун — селище, штат Вісконсин
 Міллтаун — переписна місцевість, штат Південна Дакота